Lothe steht für:
 Lothe, Stadtteil der Stadt Schieder-Schwalenberg in Nordrhein-Westfalen
 Lothe, Ort in Norwegen

Lothe ist der Name folgender Personen:
 Ilse Lothe, Häftling im KZ Auschwitz-Birkenau
 Jolanta Lothe, polnische Schauspielerin
 Jakob Mathias Antonson Lothe, norwegischer Politiker